Жебрунов — русская фамилия.

Известные носители 
 Жебрунов, Ананий Кириллович (1898—1917) — русский революционер, именем которого названа улица в Москве.
 Жебрунов, Иван Леонидович (1917—1999) — советский военачальник, участник Великой Отечественной войны.